Cherkassky ou Cherkasky (en ukrainien : черкаський) est un patronyme d’origine ukrainienne. Il désignait à l’origine les personnes originaires de Tcherkassy.

Personnalités 
Cherkassky peut faire référence à :
 David Cherkassky (1931-2018), réalisateur et scénariste soviétique et ukrainien.
 Ginette Kolinka, née Cherkasky (1925-), survivante du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau et passeuse de mémoire de la Shoah.
 Shura Cherkassky (1909-1995), pianiste américain né russe.
 Zoya Cherkassky (née en 1976), peintre israélienne.

Voir aussi 

 (25414) Cherkassky, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Peter Tscherkassky (né en 1958), cinéaste autrichien.
Patronyme ukrainien